Help! Help! Police! – cortometraggio del 1917 diretto da Al E. Christie
Help! Help! Police! – film del 1919 diretto da Edward Dillon